

Geografia 
 Contea di Wied – piccolo stato storico della Renania-Palatinato
 Wied – comune della Renania-Palatinato, in Germania
 Wied-Neuwied – piccolo stato storico della Renania-Palatinato

Persone 
 Elisabetta di Wied – regina consorte di Romania come moglie di Carlo I di Romania
 Ermanno di Wied – principe della Casata di Wied
 Federico di Wied – nobile tedesco
 Giovanni Augusto Carlo di Wied – principe regnante di Wied-Neuwied
 Guglielmo di Wied – militare e politico tedesco, sovrano del principato di Albania